BMW Open 2009 — 94-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Мюнхен и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2009 году турнир прошёл с 2 по 10 мая. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Фернандо Гонсалес
 в парном разряде —  Михаэль Беррер и  Райнер Шуттлер

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Марин Чилич (№ 15 в мире на тот момент). Хорват уверенно пробился в четвертьфинал, но там не сумел переиграть Жереми Шарди. Титул же, в итоге, разыграли без участия и француза: Томаш Бердых и Михаил Южный, выигравшие свои половины турнира, завершили выяснение отношений в финале на решающем тай-брейке, где чех оказался чуть сильнее.

Парный приз завершился победой несеянной команды Ян Герных / Иво Минарж, на старте переигравших первых сеянных соревнования — братьев Брайанов, а в финале добавив к этому победу и над второй командой турнира: австралийцами Эшли Фишером и Джорданом Керром.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Томаш Бердых обыграл  Михаила Южного со счётом 6-4, 4-6, 7-6(5).
 Бердых выигрывает 1-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Южный уступает свой 1-й финал в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Парный турнир 
  Ян Герных /  Иво Минарж обыграли  Эшли Фишера /  Джордана Керра со счётом 6-4, 6-4.
 Герных выигрывает свой дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Минарж выигрывает свой дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 BMW Open

 Мировой тур ATP 2009 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Германия
Теннис
Май 2009 года
2009